Фраубруннен () — бывший округ в Швейцарии, в кантоне Берн. Центр округа — город Фраубруннен.

Существовал до 2009 года. С 2010 года большая часть коммун вошла в состав округа Берн-Миттельланд, за исключением:
 коммуны Бангертен и Руппольдсрид вошли в округ Зеланд,
 коммуны Беттеркинден, Утценсторф, Вилер-Утценсторф и Цилебах вошли в округ Эмменталь.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">